Ausztria
Stans, település Tirolban a Schwazi járásban

 Svájc
Stans, város, Nidwalden kanton székhelye